Инжене́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Инженерная улица — улица в Минске.

Россия 
 Инженерная улица — улица в Екатеринбурге.
 Инженерная улица — улица в Липецке.
 Инженерная улица — улица в Москве.
Инженерная улица — прежнее название улицы Ушанёва в Нальчике.
 Инженерная улица — улица в Новосибирске.
 Инженерная улица — улица в городе Орле.
 Инженерная улица — улица в Петрозаводске.
 Инженерная улица — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Инженерная улица — улица в Центральном районе.
 Инженерная улица — улица в Зеленогорске.
 Инженерная улица — улица в Ломоносове.
 Инженерная улица — улица в Тольятти.
 Инженерная улица — улица в городе Тюмени.

Украина 
 Инженерная улица — улица в Севастополе.

См. также 
 Инженерная площадь — площадь в Петрозаводске
 Инженерный мост